Клод-Адриан Ноннот (; 29 июля 1711, Безансон — 3 сентября 1793, Ду, Бургундия — Франш-Конте) — французский католический священник, иезуит, проповедник, полемист, духовный . Член Академии наук, художественной литературы и искусства Безансона и Франш-Конте.

Биография 
Брат художника Доната Нонотта.

В 19-летнем возрасте вступил в орден иезуитов. Проповедовал в Амьене , Версале и Турине . Известен многолетней полемикой с Вольтером, который в 1754 году опубликовал «Очерк нравов и духа народов» («Essai sur les mœurs et l’esprit des nations»). Церковь сочла его нападением на христианство, а К. А. Нонотт опубликовал анонимно работу «Критическое исследование или опровержение очерка нравов» («Examen critique ou Réfutation du livre des mœurs»); и когда Вольтер закончил свою публикацию (1758), Ноннот отредактировал свою книгу и переиздал её в Авиньоне (2 т., 1762), пытаясь опровергнуть все ошибки в истории и учении, которые отметил в работе Вольтера.

Эта работа выдержала шесть переизданий. Вольтер ответил на неё в своём «Историческом просвещении» («Éclaircissements historiques»), эта полемика между Вольтером и К. А. Ноноттом продолжалась в течение двадцати лет.

Просто, спокойно и беспристрастно К. А. Нонотт критически относился ко всем историческим и доктринальным ошибкам, содержавшимся в работах Вольтера.

Вольтер в своих сочинениях использовал в сатирическом смысле слегка изменённое имя своего противника «Nonotte». Раздражённый, он с сарказмом, оскорблением или клеветой в течение двадцати лет продолжал нападать на К. А. Нонотта.

В 1762 году К. А. Нонотт опубликовал свою самую известную работу «Ошибки Вольтера» («Erreurs de Voltaire»). В 1769 году издал третий том под названием «Дух Вольтера».

Сочинения К. А. Нонотта были переведены с французского на итальянский, немецкий, польский и португальский языки.

Избранные сочинения 
 Les Erreurs de Voltaire, nommé par la suite: Examen critique ou Réfutation du livre des mœurs Fez, Avignon, 1762, 2 volumes in 12°, XXXII, 344 et 297 p.
 Lettre à un ami sur les honnêtetés littéraires, (1766)
 Les erreurs de Voltaire, nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée, avec la réponse aux éclaircissements historiques et aux additions de Voltaire, Compagnie des libraires, Amsterdam,1766, in-8°, (2),48, 536, (4), (2), 475 et (2) S.
 Dictionnaire philosophique de la religion, (1772)
 L´emploi de l´argent, (1787)
 Le gouvernement des paroisses, (1802 édition posthume)
 Les philosophes des trois premiers siècles de l´église, Gauthier, Besancon, 1819 édition posthume, in-12°, 480 p.

Примечания

Литература 
 Antoine Dégert: Claude-Adrien Nonnotte. In: The Catholic Encyclopedia, Bd. 11. New York 1911.
 Johannes Breuer: Claude François Nonnotte S.J. Seine Bedeutung als philosophischer Gegner der Aufklärung, im besonderen Voltaires. Dissertation, Universität Bonn 1933.

Ссылки 
 Claude-Adrien Nonnotte

Писатели Франции XVIII века
Духовные писатели
Иезуиты Франции
Вольтер
Проповедники Франции
Богословы Франции